Beware of Dog — дебютный альбом американского рэпера Bow Wow, выпущенный в 2000 году на лейблах So So Def и Columbia Records. Альбом был сертифицирован дважды платиновым от RIAA 5 марта 2001 года. Альбом также достиг платинового статуса в Канаде, где было продано более 100 000 экземпляров.

Список композиций 
Все треки создали Джермейн Дюпри и Брайан-Майкл Кокс.

Примечания 

Дебютные альбомы 2000 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Bow Wow